Lisselsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lisselsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (66 ha)
Lisselsjön (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (24,3 ha)
Lisselsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lisselsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Lisselsjön (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Lisselsjön (Österfärnebo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,

Se även
Lissjön
Lillsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn